ФНЛ (Футбольная национальная лига):

 Футбольная национальная лига (или ФНЛ) — организация, отвечающая за проведение второго (с сезона 2011/12) и третьего (с сезона 2021/22) по уровню дивизионов России по футболу (с сезона 2022/23 носят, соответственно, названия Первая лига и Вторая лига).
 ФНЛ — использовавшееся с сезона 2011/12 (по сезон 2020/21) краткое название турнира в Первой лиге (носившего название Первенство ФНЛ или Первенство Футбольной национальной лиги).
 ФНЛ-2 — использовавшееся краткое название турнира во Второй лиге в сезоне 2021/22 (Второй дивизион ФНЛ).
 Футбольная национальная лига — второй по значимости футбольный дивизион Чехии.
 Лига Леумит (или Национальная лига) — второй дивизион профессионального футбола в Израиле (до 1999 года — название высшего дивизиона).

См. также 
 Национальная футбольная лига (значения)
 Национальная лига
 Футбольная небесная лига